Tropenkoller bezeichnet

Tropenkoller (Medizin), psychische Erregungszustände, deren Auftreten dem tropischen Klima zugeschrieben wird
 Tropenkoller (Roman, v. Bülow), ein Buch von Frieda von Bülow
 Tropenkoller (Roman, Simenon), ein Buch von Georges Simenon
 Tropenkoller (Film), ein auf gleichnamigen Roman basierender Film (Originaltitel Coup de Lune)
 Tropenkoller (Band), eine von den als die anderen Bands bezeichneten DDR-Underground-Bands aus dem Indie-Bereich